Dubréka (prefectuur), prefectuur in Guinee
 Dubréka (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur
 Dubréka (rivier), rivier in Guinee